Пётр Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Пётр Васильевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5042; 3 декабря 1834.
 Васильев, Пётр Васильевич (1899—1975) — русский советский художник и график.